Ponickauhaus bezeichnet:

 das Ponikauhaus, ein stattliches Patrizierpalais in Kempten (Allgäu)
 das Hauptgebäude des Museums der Westlausitz Kamenz